Příjmení Měřínský nosí více významných osobností:

 Petr Měřínský (* 1970) – český politik a manažer
 Renata Měřínská (* 1956) – československá a česká zápasnice – judistka
 Zdeněk Měřínský (1948–2016) – český archeolog a historik

Externí odkazy